

Wydarzenia 

Bliski Wschód
Chazael obalił Hadadezera i został królem Aramu-Damaszku.

Zmarli 
 Hadadezer, król Aramu-Damaszku.